Het ATP-toernooi van Halle 1998 werd van 8 tot en met 14 juni gespeeld in de Duitse stad Halle.
De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 1998 trok 92.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Halle
ATP-toernooi van Halle